А́льбрехт III может относиться к следующим монархам:

 Альбрехт III (ум. 1199) — граф Габсбург, представитель дома Габсбургов, ландграф Верхнего Эльзаса и судебный фогт Мури
 Альбрехт III (ум. 1300) — маркграф Бранденбурга (в Зальцведеле) в 1268/1269−1300 годы
 Альбрехт III (1349−1395) — герцог Австрии в 1364−1395 годах
 Альбрехт III (ок.1375/1380−1422) — курфюрст Священной Римской империи
 Альбрехт III (1401−1460) — герцог Баварии (1438−1460)
 Альбрехт III (иначе Альбрехт-Ахилл) (1414−1486) — маркграф княжеств Ансбах и Кульмбах под именем Альбрехта I,  курфюрст Бранденбурга под именем Альбрехта III в 1470−1486 годах
 Альбрехт III (1443−1500) — маркграф мейсенский в 1464−1500 годах